Lucey (Côte-d'Or)
 Lucey (Meurthe-et-Moselle)
 Lucey (Saboia)

Desambiguações de topônimos